Евгений Викторович Гвоздёв (род. 4 февраля 1931, Харьков — 3 апреля 2015) — советский и украинский киноактёр и сценарист.

Биография 
Евгений Гвоздёв родился 4 февраля 1931 года в городе Харькове. В 1950 году окончил специальную школу Военно-воздушных сил СССР, в 1953 году — Серпуховское офицерское училище. В Вооружённых силах служил недолго.

В 1962 году окончил актёрский факультет Харьковского театрального института.

Сниматься в кино начал с 1957 года, ещё будучи студентом.

С середины 1980 годов жил в Киеве. Скончался 3 апреля 2015 года.

Роли в кино 
 2003 — Даже не думай!
 1986 — Исключения без правил (киноальманах) / Скрепки (новелла) — эпизод
 1985 — Эй, на линкоре! (короткометражный)
 1984 — Челюскинцы — Сергей Миронович Киров
 1982 — Демидовы — эпизод
 1980 — Овод — эпизод
 1978 — Путь к Софии — Сердюк
 1976 — Переходим к любви — директор завода
 1975 — Голубой карбункул — эпизод
 1975 — Канал — Петров
 1975 — На ясный огонь — рабочий на митинге
 1973 — Новоселье
 1973 — Чёрный капитан — подпольщик Чибисов
 1970 — Крутой горизонт — секретарь райкома
 1970 — Хозяин — Сергей Миронович Киров
 1970 — Назовите ураган «Марией» — Жуков
 1969 — Сердце Бонивура — Сева Цыганков (роль озвучил актёр Павел Морозенко)
 1968 — Живой труп — эпизод
 1966 — Всюду есть небо — майор Василий Павлович Лукьянов, военный лётчик 
 1964 — Ракеты не должны взлететь — Скиба
 1963 — Новеллы Красного дома — Андрей Рубан
 1963 — Третья ракета — комбат
 1962 — Когда разводят мосты — эпизод

Сценарист 
 Загадка пирамиды
 Меценат и канонер
 Погибший экипаж
 1970 — Тим Талер, или Проданный смех (фильм-спектакль)
 1987 — Три лимона для любимой.

Примечания

Ссылки 
 Евгений Гвоздёв на сайте imdb
 Евгений Гвоздёв отдаёт пенсию на корм голубям

Сценаристы Украины
Сценаристы СССР
Выпускники вузов Харькова